У́млауф () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Умлауф, Игнац (1746—1796) — австрийский композитор.
 Умлауф, Карл Игнац (1824—1902) — австрийский исполнитель на цитре и композитор.
 Умлауф, Михаэль (1781—1842) — австрийский скрипач, дирижёр, композитор. Сын Игнаца Умлауфа.